Alfa Centauri – gwiazda
 Alpha Centauri – gra komputerowa
 Alpha Centauri – album Tangerine Dream